МТВ филмска награда за најбољи филм једна је до МТВ филмских награда коју додељује телевизијска мрежа МТВ. Од 2012. до 2018. године је носила назив Филм године. Добитници ове награде често су филмови из популарних серијала, па је тако трилогија Господар прстенова освојила три (2002—2004), а Сумрак сага четири узастопне награде (2009—2012).

Добитници и номиновани

1990-е

2000-е

2010-e

2020-e

Извори 

МТВ филмска награда